Igigi puede referirse a:
 Igigi, dioses menores de la Antigua Mesopotamia
 Igigi, un rey del Imperio acadio